Nikita Michajłowicz Triegubow  (ros. Никита Михайлович Трегубов;  ur. 14 lutego 1995 w Krasnojarsku) – rosyjski skeletonista, złoty medalista mistrzostw świata juniorów w Altenbergu, dwukrotny medalista mistrzostw świata, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, na których startował jako reprezentant ekipy olimpijskich sportowców z Rosji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na stronie IBSF 
  
 Profil zawodnika na olympic-athletes.pointafter.com 
 Profil zawodnika na eurosport.co.uk 
  

Rosyjscy skeletoniści
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Krasnojarsku
Urodzeni w 1995